Red Bank ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Red Bank (Alabama)
 Red Bank (Arkansas)
 Red Bank (Posey County, Indiana)
 Red Bank (Vanderburgh County, Indiana)
 Red Bank (Kalifornien)
 Red Bank (Missouri)
 Red Bank (New Jersey)
 Red Bank (Gloucester County, New Jersey)
 Red Bank (Ohio)
 Red Bank (Pennsylvania)
 Red Bank (South Carolina)
 Red Bank (Blount County, Tennessee)
 Red Bank (Hamilton County, Tennessee)
 Red Bank (Halifax County, Virginia)
 Red Bank (Northampton County, Virginia)

in Kanada:
 Red Bank (New Brunswick)